Юрьё Аукусти Рантанен (; 23 апреля 1950, Тампере — 14 января 2021) — финский шахматист, гроссмейстер (1981).

Двукратный чемпион Финляндии (1978 и 1986). В составе команды Финляндии участник многих олимпиад, в том числе в 1980 показал лучший результат на 2-й доске — 9½ очков из 13.

Лучшие результаты в других международных соревнованиях:
Стокгольм (1973) — 3-е; Гёусдал (1973) — 1-е, (1974) — 2-4-е, (1977) — 1-3-е, Экшё (1974) — 1-5-е; Вроцлав (1977) — 1-2-е; Берген (1978) — 2-3-е; Лондон (1978) — 1-3-е; Хельсинки (1979 и 1981) — 4-е и 3-е; Осло (1980) — 2-3-е; Ярвенпяа (1982) — 1-е места.

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 Личная карточка Ирьё Рантанена на сайте OlimpBase.org

Шахматисты Финляндии